A4 (papierformaat), een standaardpapierformaat
Audi A4, een personenauto
V2 (raket), een Duitse raket uit de Tweede Wereldoorlog
A4 stemtoon
Verkeerswegen
 A4 (België)
 A4 (Bulgarije)
 A4 (Duitsland), voluit Bundesautobahn 4
 A4 (Frankrijk)
 A4 (Griekenland)
 A4 (Groot-Brittannië)
 A4 (Italië)
A4 (Ivoorkust)
 A4 (Jamaica)
 A4 (Kroatië)
 A4 (Letland)
 A4 (Litouwen)
 A4 (Luxemburg)
 A4 (Marokko)
 A4 (Nederland), voluit Rijksweg 4
 A4 (Noord-Ierland)
 A4 (Noord-Macedonië)
 A4 (Oostenrijk), voluit Ost Autobahn
 A4 (Polen)
 A4 (Portugal)
 A4 (Roemenië)
 A4 (Slovenië)
 A-4 (Spanje)
 AP-4 (Spanje)
 A4 (Zwitserland)